Грэм-Смит — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Грэм-Смит, Сет (род. 1976) — американский писатель, сценарист, кино- и телепродюсер.
 Грэм-Смит, Фрэнсис (род. 1923) — английский астроном.